Granbusken kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granbusken, Hangö, Nyland, 
 Granbusken, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Rönnbusken

Robotskapade Finlandförgreningar